Das WISPA Cleveland Classic 2011 fand vom 28. Januar bis 2. Februar 2011 in Cleveland, Ohio, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie Gold 45. Das Preisgeld betrug 55.800 US-Dollar.

Vorjahressiegering war Alison Waters, die nicht erneut teilnahm. Laura Massaro besiegte im Finale Nicol David mit 11:9, 11:7, 9:11 und 11:8, womit Davids Serie von 14 Monaten ohne Niederlage endete.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Amanda Sobhy einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2011
WSA World Tour 2010/11